Cometaster är ett släkte av fjärilar. Cometaster ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattflyn
Cometaster